Многогранники Ханнера — класс выпуклых многогранников, которые можно получить рекурсивно из отрезка при помощи двух операций: взятие прямого произведения и переход к двойственному многограннику.

Названы в честь , который рассмотрел их в 1956 году.

Построение 
Многогранники Ханнера образуют минимальный класс многогранников, удовлетворяющий следующим условиям:
 Отрезок прямой является одномерным многогранником Ханнера.
 Прямое произведение двух многогранников Ханнера является многогранником Ханнера. (Его размерность равна сумме размерностей двух исходных многогранников.)
 Многогранник двойственный к многограннику Ханнера является многогранником Ханнера. (Этот многогранник имеет ту же размерность, что и исходный.)

Замечания 
 Вместо операции перехода к двойственному многограннику можно брать выпуклую оболочку объединения многогранников, находящихся в перпендикулярных подпространствах.

Примеры 
 Квадрат — это многогранник Ханнера как прямое произведение двух отрезков.
 Куб — это многогранник Ханнера как прямое произведение трех отрезков.
 Октаэдр — также многогранник Ханнера как многогранник, двойственный к кубу.

В размерности три любой многогранник Ханнера комбинаторно эквивалентен одному из этих двух видов многогранников.
В высших измерениях аналоги куба и октаэдра, гиперкубы и гипероктаэдры, также являются многогранниками Ханнера. Однако есть и другие примеры. В частности восьмигранная призма — четырёхмерная призма с основанием октаэдр. Она является многогранником Ханнера, как произведение октаэдра на отрезок.

Свойства 
 Многогранники Ханнера центрально-симметричны.

 Любой многогранник Ханнера комбинаторно эквивалентен многограннику с координатами любой вершины, принимающей значения 0, 1 или −1. 

 Общее число граней -мерного многогранника Ханнера равно .
 -гипотеза Калая состоит в том, что это число минимально для центрально-симметричных многогранников.

 Противоположные грани многогранника Ханнера не пересекаются, и вместе содержат все вершины многогранника.
 В частности, выпуклая оболочка двух таких граней есть весь многогранник.
 Как следствие из этого факта, все грани многогранника Ханнера имеют одинаковое число вершин.
 Однако грани могут не быть изоморфны друг другу. Например, в восьмигранной призмы две грани октаэдра, а остальные восемь граней — треугольных призм.
 Двойственное свойство состоит в том, что противоположные вершины смежны со всеми гранями многогранника.

 Объём Малера, то есть произведение объёмов самого многогранника и его двойственного, для многогранника Ханнера то же, что у куба.
 Гипотеза Малера состоит в том, что среди центрально-симметричных выпуклых тел этот объём достигает минимума на многогранниках Ханнера.

 Число комбинаторных типов многогранников Ханнера размерности d такое же, как число последовательно-параллельных графов с d рёбрами. Для d = 1, 2, 3, …, это .
 1, 1, 2, 4, 8, 18, 40, 94, 224, 548, …

Ссылки 

Комбинаторная геометрия